Vital steht für

 Vital (Rebsorte), weiße Rebsorte
 Vital (Zeitschrift), deutsche Frauenzeitschrift
 vital, Synonym für „beweglich, lebendig“, siehe Vitalität

Vital ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Camille Vital (* 1952), madagassischer Politiker, Premierminister von Madagaskar
 Andrea Vital (1855–1943), Schweizer Politiker (FDP-Liberale)
 Chaim Vital († 1620), jüdischer Gelehrter und Kabbalist
 Fritz Vital (1874–1960), Schweizer Jurist und Funktionär
 Mateus Vital (* 1998), brasilianischer Fußballspieler
 Not Vital (* 1948), Schweizer Bildhauer, Maler, Zeichner und Kupferstecher
 Roman Vital (* 1975), Schweizer Filmemacher

Siehe auch:
 Vidal (Begriffsklärung)